Toussian peut désigner :
 les Toussian, un peuple du Burkina Faso
 le toussian du nord et le toussian du sud, des langues gur